Râul Ciotina se poate referi la:

 Ciotina - afluent al râului Bistrița
 Ciotina - afluent al râului Coșna

Vezi și 
 Râul Ciotorogu

Toponime românești